I’m a Rebel () — второй студийный альбом немецкой хеви-метал-группы Accept, вышедший в 1980 году.

Об альбоме 
Официальные релизы вышли с тремя разными вариантами обложки. На альбом не вошли две подготовленные песни: Rocking for the Sun и Morning Sun. Сейчас они доступны на DVD — сборнике Metal Blast from the Past

На сингле I’m a Rebel на оборотной стороне конверта содержалось предупреждение о том, что Accept гораздо крепче стали и от музыки может треснуть голова.

Джордж Александр (автор трека 1) — псевдоним Александра Янга (род. 1948), старшего брата братьев Янг, основателей AC/DC

Список композиций 
Все песни написаны Accept, кроме (1). Также автором является Дирк Штеффенс (3-6)

Сторона 1 LP
 «I’m a Rebel» («Я — бунтарь») (3:58) (George Alexander)
 «Save Us» («Спаси нас») (4:33)
 «No Time to Lose» («Нет времени») (4:30)
 «Thunder and Lightning» («Гром и молния») (4:01)

Сторона 2 LP
 «I Wanna Be No Hero» («Я не хочу быть героем») (4:03)
 «China Lady» («Китайская леди») (3:54)
 «The King» («Король») (4:10)
 «Do It» («Сделай это!») (4:08)

Синглы 
 I’m a Rebel (1980)

Некоторые релизы 
Список неполный, имеются разные варианты обложки
 I’m a Rebel (Brain, 0060.389) LP, ФРГ, 1980
 Accept (??,??) LP, Великобритания, 1980 (малый тираж)
 I’m a Rebel (Razor Edge, ???),LP Великобритания, 1980
 I’m a Rebel (Reflector, 0060.273),LP ФРГ, 1980
 I’m a Rebel (BOCU music, ???), LP Франция, 1980
 I’m a Rebel (Passport Records, 815771-1 8 track (PB9849)), LP,США, 1980
 I’m a Rebel (Polydor Records, 815771-1-1 Y1), LP, США, 1980
 I’m a Rebel (Atlantic Records, 422—815 771-1), LP, США, Корея 1980, промовыпуск
 I’m a Rebel (Reflector, 660.069), LP, Голландия, 1980
 I’m a Rebel (Brain, 0060.389), LP, Корея, 1980
 I’m a Rebel (Brain\Famous Music, FM403), LP, Греция, 1980
 I’m a Rebel (Passport Records, PB2027), LP, Канада, 1980
 I’m a Rebel (Victoria, E-30-500 (VLP-114)), LP, Испания, 1980
 I’m a Rebel (Polydor Records, 815771-1), LP, Франция, 1980

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Вольф Хоффман, — лидер-гитара
 Йорг Фишер — ритм- и соло- гитары
 Петер Балтес — бас-гитара, вокал на «No Time to Lose», «The King»
 Штефан Кауфманн — ударные

Другие лица
 Дирк Штеффенс — аранжировки
 Кристоф Бонно — звукооператор
 Манфред Шунке — звукооператор
 Рене Тиннер — сведение

Ссылки 
 
 

1980
Альбомы Brain Records
Альбомы Passport Records